Hoge Brug steht für Brücken
 Hoge Brug (Hoorn)
 Hoge Brug (Maastricht)
 Hoge Brug (Overschie), Rotterdam